Shuangyang He kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shuangyang Xi, vattendrag, Fujian, 
 Shuangyang He (vattendrag i Kina), Jilin, 

Robotskapade Kinaförgreningar